Io (mythologie), uit de Griekse mythologie
Io (maan), een maan van de planeet Jupiter
Io (2019), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2019, geregisseerd door Jonathan Helpert
zonder hoofdletter: de ISO-code voor Ido (taal)
de ISO-landcode van het Brits Indische Oceaanterritorium
.io, het internettopleveldomein van dit territorium
zonder hoofdletter afkorting van:
in opdracht
in opleiding
in oprichting
in overleg
met hoofdletters afkorting van: Industrieel Ontwerp